Кулбаев — киргизская фамилия. Известные носители:

 Кулбаев, Камбар (1903—1986) — cтарший табунщик колхоза «Киргиз-Гава» Ачинского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда
 Кулбаев, Маман (1917—?) — заведующий коневодческой фермой колхоза им. С. Кирова Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Лишенный звания Герой Социалистического Труда (1988).